Lavandeira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lavandeira (kommun), Tocantins,

Portugal 

 Lavandeira (freguesia), Bragança, Carrazeda de Ansiães, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar